San Juan de las Flores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan de las Flores, Hidalgo, ort, San Bartolo Tutotepec, 
 San Juan de las Flores, Guerrero, ort, Atoyac de Álvarez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar